Croly ist der Familienname folgender Personen:

 George Croly (1780–1860), britischer Geistlicher und Autor
 Herbert Croly (1869–1930), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Jane Cunningham Croly (1829–1901), amerikanische Autorin und Journalistin